Buchnera pode referir-se a:
Buchnera, género botânico da família Orobanchaceae;
Buchnera, género de proteobacteria.

Desambiguação